Bothel steht für:

 Samtgemeinde Bothel, Samtgemeinde im Landkreis (Wümme) in Niedersachsen, Deutschland
 Bothel (Niedersachsen), Teil der Samtgemeinde Bothel
 Bothel (Cumbria) in Cumbria, England

Siehe auch: 

 Bothell